Democrazia Popolare (Democracia Popular) – partito politico ecuadoriano
 Democrazia Popolare (Sinistra Unita) – movimento politico italiano scissosi da Rifondazione Comunista nel 2000
 Democrazia popolare è anche sinonimo di Stato socialista